Huaiyin – dawna miasta nazwa Huai’an w prowincji Jiangsu, zmieniona w 2001 roku
 Huaiyin – dzielnica miasta Huai’an
 Huaiyin – dzielnica miasta Jinan w prowincji Shandong